Воронинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Воронинская волость — в составе Вятской губернии, Глазовский уезд
 Воронинская волость — в составе Новгородской губернии, Череповецкий уезд
 Воронинская волость — в составе Санкт-Петербургской губернии, Петергофский уезд